Натуральне число 419
 419 рік до нашої ери
 419 рік нашої ери